Golob ist der Familienname folgender Personen:

 Ana Golob (* 1990), slowenische Fußballspielerin
 Anja Golob (* 1976), slowenische Autorin, Journalistin und (Tanz-)Dramaturgin
 Natalija Golob (* 1986), slowenische Fußballspielerin
 Robert Golob (* 1967), slowenischer Politiker 
 Tadej Golob (* 1967), slowenischer Schriftsteller, Journalist, Kolumnist und Alpinist
 Žiga Golob (* 1973), slowenischer Musiker

Siehe auch:
 Gollob